Яковенко, Александр Николаевич:
 Яковенко, Александр Николаевич (род. 1952) — украинский политик, лидер Коммунистической партии рабочих и крестьян Украины.
 Яковенко, Александр Николаевич (род. 1948) — российский дипломат.